Rodford ist der Familienname folgender Personen:

 Beth Rodford (* 1982), britische Ruderin
 Jim Rodford (1941–2018), britischer Bassist